Kennington  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kennington (Kent), Dorf in Kent, England
 Kennington (London), zum Borough of Lambeth gehörig, Stadtteil von London, England
 Kennington (Oxfordshire), Dorf im Süden Oxfordshires, England
 Kennington (Neuseeland), Stadt an der Südspitze Neuseelands

 Kennington (London Underground), Station der London Underground

Kennington ist der Familienname folgender Personen:

 D. J. Kennington (* 1977), kanadischer Rennfahrer
 Eric Kennington (1888–1960), englischer Maler, Bildhauer und Porträtzeichner